Tower Hill (Londen)
Tower Hill (metrostation)
Tower Hill (Illinois)